Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn 1985 – dwudzieste czwarte finały Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn. Rozgrywane w dniach od 5 do 16 czerwca 1985 roku w trzech miastach na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Areny mistrzostw

Klasyfikacja końcowa

Przebieg turnieju

Runda wstępna

Grupa A – Karlsruhe

Grupa B – Leverkusen

Mecze o miejsca 9-12

Runda finałowa – Stuttgart

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7 miejsce

Mecz o 5 miejsce

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Pierwsza piątka turnieju 
  Valdis Valters
  Dražen Petrović
  Detlef Schrempf
  Fernando Martín
  Arvydas Sabonis

Składy drużyn 
1. Związek Radziecki: Arvydas Sabonis, Valdis Valters, Aleksandr Wołkow, Władimir Tkaczenko, Walerij Tichonienko, Aleksander Biełostenny, Sergėjus Jovaiša, Siergiej Tarakanow, Rimas Kurtinaitis, Valdemaras Chomičius, Heino Enden, Andriej Łopatow (Trener: Władimir Obuchow)

2. Czechosłowacja: Kamil Brabenec, Stanislav Kropilák, Jiří Okáč, Otto Maticky, Jaroslav Skála, Juraj Zuffa, Vlastimil Havlík, Peter Rajniak, Zdeněk Böhm, Igor Vraniak, Vladimir Vyoral, Leoš Krejčí (Trener: Pavel Petera)

3. Włochy: Walter Magnifico, Pierluigi Marzorati, Roberto Brunamonti, Roberto Premier, Romeo Sacchetti, Ario Costa, Renato Villalta, Augusto Binelli, Enrico Gilardi, Giuseppe Bosa, Renzo Vecchiato, Giampiero Savio (Trener: Sandro Gamba)

Linki zewnętrzne 
 Informacje na stronie FIBAEurope.com
 Składy drużyn

Przypisy 

1985
1985 w koszykówce
1985 w Niemczech
Koszykówka w Niemczech